En sciences de la Terre, la pédologie (du grec pedon, sol) est, avec l'édaphologie (ou agrologie), une des deux branches principales de la science des sols, de leur formation et de leur évolution.
 En sciences humaines et sociales, la pédologie est l’étude physiologique et psychologique de l’enfant.